Wielosiłowate (Polemoniaceae Juss.) – rodzina roślin z rzędu wrzosowców. Należy do niej 385 gatunków dzielonych na 18 rodzajów. Występują na półkuli północnej oraz we wschodniej części Ameryki Południowej. W klimacie umiarkowanym rośliny zielne, w Ameryce Środkowej i Południowej głównie rośliny zdrewniałe i pnącza, zwykle o okazałych kwiatach. Centrum zróżnicowania stanowią kontynenty amerykańskie. W Eurazji występuje tylko rodzaj wielosił (Polemonium) i jeden gatunek z rodzaju floks (Phlox). W Polsce występuje jeden gatunek rodzimy (wielosił błękitny), dwa efemerofity oraz kilka gatunków roślin uprawnych. Uprawiane są jako ozdobne różne gatunki z rodzajów floks, wielosił, kobea i gilia.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne jednoroczne i byliny od drobnych do okazałych, także krzewy (w przypadku Acanthogilia kolczaste), pnącza osiągające ponad 20 m wysokości (kobea) oraz niewielkie drzewa do 8 m wysokości (Cantua).
 Liście Bardzo zróżnicowane. W przypadku większości rodzajów skrętoległe, naprzeciwległe u Phlox, Leptodactylon i Linanthus, a u Gymnosteris zebrane w okółku pod kwiatostanem. Pojedyncze i wąskie u gatunków zielnych po skórzaste i szerokie u niektórych roślin zdrewniałych. Poza tym pierzasto lub dłoniasto złożone. U Cobaea oś liścia pierzasto złożonego zakończona jest rozgałęzionym wąsem czepnym. Przylistków brak.
 Kwiaty Zazwyczaj zebrane w szczytowe wierzchotki, czasem skupiające się główkowato. Zwykle promieniste i 5-krotne, rzadko dwubocznie symetryczne, 4- lub 6-krotne. Działki kielicha zrośnięte lub wolne (Cobaea). Płatki korony zrośnięte w wąską rurkę lub szeroko dzwonkowatą koronę. Pręcików jest tyle ile płatków korony. Zalążnia jest górna, zrośnięta zwykle z trzech owocolistków, tworzących osobne komory zawierające od jednego do wielu zalążków. Wokół zalążni znajduje się zwykle pierścień miodnikowy.
 Owoce Torebki.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana wobec okotijowatych Fouquieriaceae w obrębie rzędu wrzosowców w kladzie astrowych. 

 Podział na podrodziny i rodzaje według APweb
 Podrodzina: Polemonioideae Arnott
  Allophyllum (Nutt.) A.D.Grant & V.E.Grant
  Collomia Nutt. – kollomia
  Eriastrum Wooton & Standl.
  Gilia Ruiz & Pavon – gilia
  Gymnosteris Greene
  Ipomopsis Michaux
  Langloisia Greene
  Leptodactylon Hooker & Arnott
  Linanthus Bentham – linant
  Loeselia L.
  Loeseliastrum (Brand) Timbrook
  Microsteris Greene
  Navarretia Ruiz & Pavon
  Phlox L. – floks
  Polemonium L. – wielosił
 podrodzina: Cobaeoideae Arnott
  Bonplandia Cavanilles
  Cantua Lamarck
  Cobaea Cavanilles – kobea
  Huthia Brand
 podrodzina: Acanthogilioideae J. M. Porter & L. A. Johnson
 takson monotypowy z jednym gatunkiem krzewinki występującej w Kalifornii Dolnej – Acanthogilia gloriosa

 Pozycja rodzaju w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Solananae R. Dahlgren ex Reveal, rząd psiankowce (Solanales Dumort.), podrząd Polemoniineae Bessey in C.K. Adams, rodzina wielosiłowate (Polemoniaceae Juss.).

Przypisy